Wolfsnächte steht für: 

 Wolfsnächte (Roman), Roman von William Giraldi aus dem Jahr 2015
 Wolfsnächte (Film), Thriller von Jeremy Saulnier aus dem Jahr 2018